Watchtower – amerykański zespół muzyczny wykonujący techniczny thrash metal.
 Watchtower – singiel brytyjskiego rapera Devlina
 Watchtower – jednostka osadnicza w USA, w stanie Nowy Jork.

 The Watch Tower – powieść australijskiej pisarki Elizabeth Harrower, wydana w 1966 roku.

 Watchtower Library – program komputerowy wydawany corocznie w kilkudziesięciu językach przez Towarzystwo Strażnica.
 Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe (ang. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania; Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.) – korporacje prawne reprezentujące przed władzami świeckimi Świadków Jehowy.

 „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy” () – czasopismo wydawane przez oficynę wydawniczą Świadków Jehowy.

Zobacz też 
 All Along the Watchtower – utwór napisany i skomponowany przez Boba Dylana w 1967 roku.
 Strażnica